2 miejscowości w Polsce: 
 Berezka (daw. Bereska) – wieś w woj. podkarpackim, w pow. leskim, w gminie Solina
 Berezka – dawna wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Tyrawa Wołoska
1 potok w Polsce: 
 Berezka – w Górach Sanocko-Turczańskich, prawy dopływ Tyrawki.